Villafranca de Duero kan syfta på:

Spanien 

 Villafranca de Duero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villafranca de Duero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid,